Il singolare del Paris Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1990.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma Stefan Edberg lo ha battuto in finale perché Becker si è ritirato sul punteggio di 3–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
Paris Open 1990